Pompadour bezeichnet:

 Pompadour (Handtasche), Handtasche
 Pompadour (Frisur), ein Frisurenstil, benannt nach Madame de Pompadour
 Arnac-Pompadour, Kommune im frz. Département Corrèze, ehemalige Grafschaft (Marquisate)

Pompadour ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Madame de Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour, Mätresse von Ludwig XV.
 Geoffroi III. de Pompadour (1430–1514), Bischof von Angoulême, Bischof von Périgueux und Bischof von Le Puy-en-Velay

Siehe auch